Пираньи () — род тропических пресноводных лучепёрых рыб из  семейства пираньевых (Serrasalmidae).

Длина тела от 11,4 см (Serrasalmus sanchezi) до 41,5 см (ромбовидная пиранья). Обитают в водоёмах Южной Америки.

Употребляются в пищу индейцами сельвы. Некоторые виды содержатся в аквариумах.

Классификация 
В роде Serrasalmus 31 вид:

Примечания 

Пираньевые